Кратер Маджини () — древний ударный кратер в южной части видимой стороны Луны. Название присвоено Джованни Риччоли в честь итальянского астронома, картографа и математика Джованни Антонио Маджини (1555—1617) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Кратер находится на материковой части Луны вблизи южного полюса. На севере от кратера раполагается кратер Оронций и небольшой кратер Проктор, на северо-востоке кратер Лицет, на востоке кратеры Гераклит и Кювье, на юго-востоке кратер Лилио, на юге кратер Делюк, на юго-западе кратер Клавий, на западе кратер Лонгомонтан, на северо-западе кратер Тихо. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 155,58 км, глубина 5,05 км.

Вал кратера подвергся сильному разрушению, отдельные участки вырваны импактными событиями или перекрыты многочисленными кратерами. Внешний откос кратера полностью разрушен. Многие сателлитные кратеры имеют значительный размер и заслужили бы собственного наименования в менее хаотичной местности. Высота вала над окружающей местностью составляет 1930 м. Северную часть внутреннего откоса вала кратера пересекают 3-4 параллельных разлома возможно являющиеся следами образования бассейна Моря Восточного. Дно кратера практически ровное, с несколькими низкими холмами, пересечено лучами от кратера Тихо. Состав пород, образующих дно чаши кратера неизвестен — либо это породы выброшенные при импактном событии, либо вулканические породы.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Маджини C относится к нектарскому периоду.
 Сателлитный кратер Маджини P включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны